Khisarya kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Obsjtina Chisarja, kommun, Plovdiv, 
 Chisarja (ort), Plovdiv, Obsjtina Chisarja, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar